Рудка () — посёлок в Маньковском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 39 человек. Почтовый индекс — 20115. Телефонный код — 4748.

Местный совет 
20115, Черкасская обл., Маньковский р-н, с. Кривец

Ссылки 
 Рудка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Маньковского района